La casa delle tre sorelle (A Thousand Acres) – romanzo di Jane Smiley del 1991
 Segreti (A Thousand Acres) – film del 1997 diretto da Jocelyn Moorhouse